Pararctia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Olavi Sotavalta 1965. Pararctia ingår i familjen björnspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Björnspinnare
Pararctia